Agua Blanca (dt. „weißes Wasser“) steht für:
Agua Blanca (Argentinien), Ort in der Provinz La Rioja
 Agua Blanca (Ecuador)
 Agua Blanca (Guatemala)
 Agua Blanca (Coahuila)
 Agua Blanca (Hidalgo)
 Agua Blanca (Oaxaca)
 Agua Blanca (Sonora)
 Agua Blanca (Venezuela), Dorf in Venezuela
 Agua Blanca (El Dorado), Ort in der Provinz El Dorado, Region San Martín, Peru
 Distrikt Agua Blanca, Distrikt in der Provinz El Dorado, Region San Martín, Peru

Siehe auch:
 Agua Blanca Creek, Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Agua Blanca Tank, Stausee im US-Bundesstaat Texas
 Aguas Blancas